Het ATP-toernooi van Marseille 2003 (met de officiële naam Open 13) werd van 10 tot en met 16 februari 2003 gehouden op de indoor hardcourtbanen van het Palais des Sports de Marseille.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Marseille
Marseille